{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (72001) - || 2000 WX188 || 18 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72002) - || 2000 WP191 || 19 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72003) - || 2000 XP2 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72004) - || 2000 XS3 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72005) - || 2000 XV6 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72006) - || 2000 XJ7 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72007) - || 2000 XM7 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72008) - || 2000 XV7 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72009) - || 2000 XF8 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72010) - || 2000 XZ8 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72011) - || 2000 XL10 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72012) Terute || 2000 XT10 || 4 december 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (72013) - || 2000 XN11 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72014) - || 2000 XD12 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72015) - || 2000 XC13 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72016) - || 2000 XF13 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72017) - || 2000 XK13 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72018) - || 2000 XN13 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72019) - || 2000 XV14 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72020) - || 2000 XH15 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72021) Yisunji || 2000 XJ15 || 4 december 2000 || Bohyunsan || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
|-
| (72022) - || 2000 XE22 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72023) - || 2000 XE27 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72024) - || 2000 XY28 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72025) - || 2000 XE29 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72026) - || 2000 XO29 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72027) - || 2000 XX29 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72028) - || 2000 XH30 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72029) - || 2000 XY31 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72030) - || 2000 XK33 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72031) - || 2000 XO34 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72032) - || 2000 XF35 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72033) - || 2000 XQ35 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72034) - || 2000 XS35 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72035) - || 2000 XR38 || 6 december 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (72036) - || 2000 XM44 || 9 december 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (72037) Castelldefels || 2000 XN44 || 10 december 2000 || Begues || J. Manteca
|-
| (72038) - || 2000 XM48 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72039) - || 2000 XG49 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72040) - || 2000 XH50 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72041) - || 2000 XX53 || 15 december 2000 || Ukkel || T. Pauwels
|-
| (72042) Dequeiroz || 2000 YA1 || 17 december 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (72043) - || 2000 YR2 || 19 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72044) - || 2000 YH5 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72045) - || 2000 YJ6 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72046) - || 2000 YV6 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72047) - || 2000 YZ6 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72048) - || 2000 YC7 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72049) - || 2000 YH7 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72050) - || 2000 YM7 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72051) - || 2000 YS7 || 21 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72052) - || 2000 YW7 || 21 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72053) - || 2000 YX7 || 21 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72054) - || 2000 YB8 || 21 december 2000 || Farpoint || G. Hug
|-
| (72055) - || 2000 YF8 || 22 december 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (72056) - || 2000 YT8 || 19 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72057) - || 2000 YS9 || 23 december 2000 || Starkenburg Observatory || Starkenburg
|-
| (72058) - || 2000 YC15 || 21 december 2000 || Ukkel || T. Pauwels
|-
| (72059) Heojun || 2000 YC16 || 21 december 2000 || Bohyunsan || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
|-
| (72060) Hohhot || 2000 YG16 || 23 december 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (72061) - || 2000 YX16 || 21 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72062) - || 2000 YR17 || 24 december 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák, U. Babiaková
|-
| (72063) - || 2000 YD18 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72064) - || 2000 YG19 || 21 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72065) - || 2000 YM20 || 27 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72066) - || 2000 YX21 || 29 december 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (72067) - || 2000 YX26 || 25 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (72068) - || 2000 YC29 || 31 december 2000 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| (72069) - || 2000 YD29 || 31 december 2000 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| (72070) - || 2000 YC33 || 31 december 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák, U. Babiaková
|-
| (72071) Gábor || 2000 YO33 || 31 december 2000 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| (72072) - || 2000 YS34 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72073) - || 2000 YE35 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72074) - || 2000 YV35 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72075) - || 2000 YN36 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72076) - || 2000 YO37 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72077) - || 2000 YA38 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72078) - || 2000 YJ39 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72079) - || 2000 YR39 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72080) - || 2000 YY39 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72081) - || 2000 YZ39 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72082) - || 2000 YG40 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72083) - || 2000 YP40 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72084) - || 2000 YB41 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72085) - || 2000 YH41 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72086) - || 2000 YM41 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72087) - || 2000 YP41 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72088) - || 2000 YZ41 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72089) - || 2000 YP43 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72090) - || 2000 YL45 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72091) - || 2000 YY45 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72092) - || 2000 YD46 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72093) - || 2000 YL46 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72094) - || 2000 YM47 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72095) - || 2000 YY47 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72096) - || 2000 YA48 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72097) - || 2000 YL49 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72098) - || 2000 YY49 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72099) - || 2000 YQ50 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72100) - || 2000 YA51 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten